I Can't Breathe – singolo di H.E.R. del 2020
 I Can't Breathe – singolo dei Zeal & Ardor del 2020